Линия Виктория () — линия Лондонского метрополитена проложенная через Вест-Энд между станциями Брикстон на юге Лондона и Волтемстоу-Сентрал на северо-востоке. На схеме лондонского метро обозначена голубым цветом. Наряду с линией Ватерлоо-энд-Сити является одной из двух полностью подземных линий лондонского метрополитена.

История 
Линия построена в 1960-х годах для уменьшения пассажиропотока на соседних линиях и стала первой полностью новой линией метро в Лондоне за предшествущие 50 лет.

Действует с 1 сентября 1968 года, официальная церемония открытия состоялась 7 марта 1969 года.

Описание 
Поезда следуют с интервалом от двух до двух с половиной (в часы пик) минут от станции Брикстон до станции Севен-Систерс, в остальное время до трёх минут, примерно два поезда из трёх идут далее до станции Волтемстоу-Сентрал. Все 16 станций линии находятся под землёй.

Схема

Станции

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Линии метрополитена, построенные в 1968 году